До списку метеликів Нідерландів віднесені метелики, зареєстровані у  Нідерландах.

Список

Посилання
Fauna Europaea
Списки:Нідерланди
Фауна Нідерландів
н